Indianapolis 500 1927 je bila petnajsta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis in prva dirka Svetovnega konstruktorskega prvenstva v sezoni 1927. Potekala je 30. maja 1927.

Rezultati

1927 v športu
Sezona Velikih nagrad 1927
1927